Roeien is het voortbewegen van een boot met spierkracht door middel van riemen.

 Roeien (sport), de sport
 Roeiboot, een type boot
 Roeier (haven) - roeien in het havenbedrijf is het assisteren bij het aan- en afmeren van schepen
 De Roeier (Zennewijnen), een gedenkteken in de Nederlandse gemeente Tiel